De Dutch Darts Masters 2019 was de zevende van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2019. Het toernooi werd gehouden van 24 tot en met 26 mei in de IJsselhallen, Zwolle, Nederland.

Ian White won het toernooi door in de finale met 8-7 te winnen van Michael van Gerwen.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £140,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 7 mei 2019. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van zes kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 17 mei, zes naar de European Tour Card Holder Qualifier van 17 mei, twee naar de West/South European Associate Member Qualifier van 18 mei (2019-7 PDCR), vier naar de Host Nation Qualifier van 23 mei, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 8 maart (2019-7) en een van de East European Qualifier van 10 maart (2019-7).

Adrian Lewis (6) was afwezig waardoor Jermaine Wattimena werd geplaatst. Rob Cross (8) trok zich terug vóór de loting waardoor Michael Smith als hoogstgeplaatste qualifier de zestiende plaats mocht innemen, waarna een vijfde Host Nation Qualifier kon meedoen.
James Wade trok zich terug na de loting, waardoor Glen Durrant een bye kreeg naar de derde ronde.

Schema

Dartswedstrijd in Nederland
Darts in 2019
PDC Pro Tour
Sportevenement in Zwolle